„Czołgowy rabuś” – tytuł jednej z pouczających i przystępnie napisanych porad dla załóg niemieckiego czołgu Panzerkampfwagen VI Tiger, wydanych przez Generalnego Inspektora Wojsk Pancernych Wehrmachtu w formie podręcznika „Elementarz Tygrysa”.

Przypisy 

Czołgi